Alexandr Zaichikov (17 de agosto de 1992) é um halterofilista bielorrusso naturalizado cazaque, medalhista olímpico.

Carreira 
Alexandr Zaichikov competiu na Rio 2016, na qual conquistou a medalha de bronze na categoria até 105kg.

Halterofilistas olímpicos do Cazaquistão
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016